Flensburg steht für

 Flensburg, kreisfreie Stadt im Norden Deutschlands
 Kreis Schleswig-Flensburg
 Ehemaliger Kreis Flensburg-Land
 Noorderlicht, ein ehemaliges Feuerschiff, welches unter dem Namen Flensburg in der Flensburger Förde lag
 Flensburg (Radar), ein deutscher Radar-Empfänger im Zweiten Weltkrieg
 (14632) Flensburg, Kleinplanet
 Flensburg (Meteorit), Bezeichnung für einen Meteoriten aus dem Fall vom 12. September 2019
 Flensburg (Minnesota), Stadt in den USA
 das deutsche Fahreignungsregister in Flensburg (umgangssprachlich)

Flensburg ist der Familienname folgender Personen:
 August Flensburg (1811–1861), schwedischer Unternehmer
 Carl Flensburg (1856–1919), schwedischer Arzt
 Emil Flensburg (1843–1919), schwedischer Unternehmer
 Ernst Flensburg (1851–1917), schwedischer Politiker
 Heinrich Petersen-Flensburg (1861–1908), deutscher Landschafts- und Marinemaler
 Johannes Jacobus Dodt van Flensburg (1795–1847), deutscher Lehrer, Bibliothekar und Mathematikhistoriker
 Mathias Flensburg (1779–1851), schwedischer Unternehmer
 Nils Flensburg (1855–1926), schwedischer Sprachwissenschaftler
 Oscar Flensburg (Unternehmer, 1820) (1820–1883), schwedischer Unternehmer
 Oscar Flensburg (Unternehmer, 1855) (1855–1932), schwedischer Unternehmer und Kommunalpolitiker
 Wilhelm Flensburg (1819–1897), schwedischer lutherischer Bischof
 Theodor Flensburg (1822–1898), schwedischer Politiker